Oplt (Opplt, Opelt, Oppelt):
 Libuše Opltová
 Oldřich Oplt (1919, Stružinec – 2001, Jičín), český akademický malíř a profesor Akademie výtvarných umění v Praze (1947–8)
 Kněz Václav Oplt (1847, Veselá – 1935, Libochovice), český římskokatolický kněz, čestný kanovník
 Václav Oplt (?, Bakov nad Jizerou – 1972, Martin), český fotbalista, brankář
 Vladimír Oplt (1937–2021), český politik a lesní inženýr

Opplt 
 Luděk Opplt (1888, [?] – ?) (en)

Oppelt 
 Britta Oppelt (* 1978)
 Kurt Oppelt (* 1932)
 Peter Oppelt (* 1966)
 Robert Oppelt spoluautor Almanachu rytířských rodů, reportér deníku Metro (akronym row)
 Winfried Oppelt (1912–1999)

Opelt 
 Erika Opelt-Stoevesandt (1919–2013)
 Ilona Opelt (1928–1991)
 Friedrich Wilhelm Opelt (1794–1863), německý finančník

Česká příjmení
Německá příjmení